Calomniaceae, porodica pravih mahovina, dio reda Rhizogoniales. Postoje dva roda.

Porodica je opisana 1899.

Rodovi 
 Calomnion Hook. f. & Wilson
 Nadeaudia Besch.

Izvori 

Rhizogoniales